Wittenbecher ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Wittenbecher (1901–1978), deutscher Maler, Zeichner und Graphiker
 Fritz Wittenbecher (1910–?), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Knut Wittenbecher (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Wittenbecher (1926–2005), Professor für Theorie und Praxis des Journalismus an der Sektion Journalistik der Karl-Marx-Universität Leipzig